Frasnes ist der Name mehrerer Ortschaften in Belgien:

Frasnes-lez-Anvaing, Gemeinde in der Provinz Hennegau
Frasnes-lez-Couvin, Ortschaft in der Gemeinde Couvin in der Provinz Namur
Frasnes-lez-Gosselies, Ortschaft in der Gemeinde Les Bons Villers in der Provinz Hennegau

Siehe auch:
Frasne (Begriffsklärung)